Лі́тчфілд або Лі́чфілд () — англійське прізвище і топонім.

Прізвище 
 Джо Літчфілд  (нар. 1998) — британський плавець;
 Макс Літчфілд  (нар. 1995) — британський плавець.

Топоніми

Лічфілд — старовинне місто в англійському графстві Стаффордшир, північне передмістя Бірмінгема

Літчфілд — округ, штат Коннектикут
 Літчфілд — місто, штат Коннектикут
 Літчфілд — місто, штат Іллінойс
 Літчфілд — місто, штат Мен
 Літчфілд — місто, штат Мічиган
 Літчфілд — місто, штат Міннесота
 Літчфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Літчфілд — місто, штат Нью-Йорк
 Літчфілд — селище, штат Небраска
 Літчфілд Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Літчфілд — переписна місцевість, штат Каліфорнія